Herbert Joseph Drury, v Kanadi rojeni ameriški profesionalni hokejist, * 2. marec 1895, Midland, Ontario, Kanada, † 1. julij 1965, Pittsburgh, Pensilvanija, ZDA. 

6 sezon je igral na položaju branilca za NHL moštvi Pittsburgh Pirates and Philadelphia Quakers.

Kariera

Klubska kariera
Drury se je leta 1916 pridružil moštvu Pittsburgh Yellow Jackets, ki je igralo v ligi United States Amateur Hockey Association. Od 1918/19 je bil vpoklican v vojaško službo, s katere se ni vrnil v hokej na ledu do leta 1921. Nadaljeval je z igranjem v ligi USAHA, dokler ni leta 1925 kot prosti igralec podpisal pogodbe z NHL moštvom Pittsburgh Pirates. V moštvu je igral vseh pet sezon, ki jih je moštvo odigralo v ligi NHL. 

Leta 1930 se je preselil z moštvom v Filadelfijo. Ob selitvi se je moštvo preimenovalo v Philadelphia Quakers. Klub je po sezoni 1930/31 prenehal z delovanjem in kasneje razpadel. Po sezoni je Drury končal kariero.

Reprezentančna kariera
Čeprav se je rodil v Kanadi, je bil Drury najbolje poznan po igranju za ameriško reprezentanco na Poletnih olimpijskih igrah 1920 in Zimskih olimpijskih igrah 1924. Obakrat je osvojil srebrno medaljo. Leta 1924 je na 5 tekmah zabeležil neverjetnih 22 zadetkov in 3 podaje. Po zmagi nad Švedsko z 20-0 in porazu proti Kanadi z 1-6 je z reprezentanco osvojil srebrno medaljo. Na tekmi za zlato medaljo proti Kanadi (1-6) je Drury dosegel edini gol za Američane.

Pregled kariere

|-
| Midland Seniors
| OHA-Sr.
| 14/15
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Port Colborne Seniors
| OHA-Sr.
| 15/16
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh AA
| Ekshib.
| 16/17
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh AA
| USAHA
| 17/18
|
| 12
| 10
| 0
| 10
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| 
| 
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 20
|
| 3
| 6
| 0
| 6
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 22/23
|
| 20
| 5
| 0
| 5
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 23/24
|
| 2
| 2
| 0
| 2
|
| 
|
| 13
| 5
| 0
| 5
| 
| 
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 22
| 3
| 25
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| USAHA
| 24/25
|
| 33
| 7
| 0
| 7
|
| 
|
| 8
| 4
| 0
| 4
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 25/26
|
| 33
| 6
| 2
| 8
|
| 40
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 26/27
|
| 42
| 5
| 1
| 6
|
| 48
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 27/28
|
| 44
| 6
| 4
| 10
|
| 44
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 28/29
|
| 43
| 5
| 4
| 9
|
| 49
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 27
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 24
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 296
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 209
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Kasnejše življenje
Po upokojitvi od profesionalnega igranja hokeja na ledu je Drury postal vodovodar v Pittsburghu. 

Umrl je leta 1965 v starosti 70 let zaradi nepojasnjenega vzroka. Pokopan je na pokopališču Calvary Cemetery, Pittsburgh.

Viri in opombe

Zunanje povezave

Ameriški hokejski branilci
Kanadski hokejski branilci
Ameriški hokejski reprezentanti
Hokejisti Poletnih olimpijskih iger 1920
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Midland Seniors
Hokejisti Port Colborne Seniors
Hokejisti Pittsburgh AA
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Philadelphia Quakers
Kanadski Američani